«Я́стребы Да́угавы» () — латвийская националистическая, антисоветская организация. Была учреждена после Второй мировой войны в лагере для военнопленных в Бельгии (Цедельхайм) 28 декабря 1945 года. Учредителями и членами организации были бывшие латвийские легионеры СС.

Центр организации размещался в Мюнстере (ФРГ), филиалы были созданы в 12 странах Запада. В организации насчитывалось более 9000 человек, состоявших в 135 местных отделениях. 

Изначальной целью организации была помощь ветеранам Латышского легиона и их семьям. Общество активно участвовало в маршах в день памяти легионеров 16 марта. Председателем был Артур Силгайлис, одним из организаторов движения — Карлис Лобе. Известные члены организации: Вилис Янумс, генерал Рудольф Бангерский, Зента Мауриня.

Деятельность в ФРГ и США 
«Ястребы Даугавы» создавались как ветеранская организация легионеров, которые после окончания Второй мировой войны оказались преимущественно в Западной Германии. Первоначально целями организации декларировались взаимопомощь, помощь раненым и инвалидам.

По мере выезда бывших легионеров в другие западные страны они создавали отделения «Ястребов» и там.

До 1950 года Латышский легион в США считался подразделением гитлеровской армии, поэтому его бывшим бойцам был запрещён въезд в Соединенные Штаты в качестве беженцев. Однако к 1950 году усилия представителей латышской диаспоры в США, симпатизировавшие легионерам и их организациям, а также усилия самих «Ястребов» привели к тому, что в стране начали формироваться неформальные ячейки.

«Ястребы» и сочувствующих им латыши утверждали, что хотя Латышский легион СС и воевал в рядах нацистской армии, его следует считать не пособниками Гитлера, а латвийскими героями, сражавшимися с русскими не для того, чтобы помочь немцам, но для единственной цели борьбы с коммунизмом и предотвращения вторжения русских в Латвию. Тот факт, что немцы тоже воевали с русскими, трактовался как совпадение, а альянс между Латышским легионом и германской армией — как необходимость, а не стремление.

Поэтому в 1951 году ограничения по въезду бывших легионеров в США были отменены. В результате большое число легионеров въехало в США и влилось в неформальные ячейки «Ястребов Даугавы», а также сформировали новые отделения.

Поскольку количества легионеров-иммигрантов было недостаточно для формирования эффективных организаций, «Ястребы» открыли двери для всех желающих, а не только ветеранов войны. Таким образом количество ячеек в США выросло до 15-20 (согласно данным другого информатора ФБР — до 55), а количество их членов — до 400—600 человек.

В ячейках проводились регулярные собрания и выпускался бюллетень. Основная активность состояла в проведении благотворительных мероприятий (пикники, танцевальные вечеринки) с целью сбора средств в пользу ветеранов Легиона, пострадавших в ходе «русской кампании».

Настрой «Ястребов» был антикоммунистическим: они поддерживали все акции, направленные на освобождение Латвии от Советского Союза. «Ястребы» стали второй по численности латышской антикоммунистической организацией в США. Большинством ячеек руководили бывшие карьерные офицеры Латвийской армии.

Одним из влиятельных членов организации в Нью-Йорке в 1952—1965 годах, представляющим её в Ассоциации американских латышей, был Болеслав Майковский, организатор уничтожения деревни Аудрини зимой 1941/1942 года. Его членство в «Даугавас ванаги» дало СССР основание считать эту организацию пособничающей военным преступникам.

Организацию «Ястребов» в ФРГ в 1967—1973 годах возглавлял Янис Цирулис, обвиняемый в России в участии в массовых убийствах возле деревни Жестяная Горка Новгородской области.

В книге «Даугавас ванаги — кто они?» (1963), адресованной зарубежной общественности, собраны документальные свидетельства злодеяний в Аудрини, которые эмигрантская общественность проигнорировала. Когда МИД СССР уже в четвёртый раз обратился к правительству США с требованием выдачи Майковского для суда, нью-йоркская латышская эмигрантская газета Laiks (16 июня 1965 года) назвала это «новой советской атакой», а газета «Американский латыш» (Amerikas Latvietis) в номере 13 за 10 июля 1965 года написала, что Советский Союз требует от «свободного мира» экстрадиции военных преступников, однако высказано сомнение, что это произойдёт.

Примечания

См. также 
 Верховный комитет освобождения Литвы
 Национальный комитет Эстонии

Ссылки 
 Oficiālā mājaslapa
 Daugavas Vanagu Jaunatnes mājas lapa
 Daugavas Vanagu Interneta vietne Kanadā
 Anglijas Daugavas Vanagu Fonda mājas lapa

Ветеранские организации
Организации Латвии
Националистические организации
Латышские коллаборационисты